Andrew Robinson (acteur)
 W. Andrew Robinson, auteur en journalist